William Stephen Whitelaw, un homme politique britannique (1918 – 1999).
 William Whitelaw Blanco, un militant uruguayen de Tupamaros (1946 - 1976).